Аскар Токмагамбетов (; 6 (19) сентября 1905 — 21 августа 1983) — казахский поэт, писатель.

Биография 
Родился в 1905 году в Сырдарьинском районе Кызылординской области в семье бедняка. Происходит из подрода каракойлы рода сикым племени дулат. Обучался у сельского муллы арабской грамоте. В произведениях Токмагамбетова большую роль играли традиционные направления устного поэтического творчества казахского народа.

В 1924 году поступает в Ташкентский политехнический техникум. В 1932 году заканчивает редакционно-издательское отделение института журналистики в Москве. Произведения Токмагамбетова публиковались в казахстанских газетах «Еңбекші қазақ», «Лениншіл жас», в журнале «Литература и искусство». Работал заведующим отделом в газете «Социалистік Қазақстан» и редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Литературная деятельность 
В 1928 году вышел первый поэтический сборник «Песня труда». Создал произведения, посвящённые теме защиты Родины, интернационализма. Первым из казахских литераторов описал ужас фашизма. В годы Великой Отечественной войны стали широко известными патриотические песни на его стихи о подвигах людей на фронте и о тружениках тыла, о дружбе народов. Его поэмы делятся на 4 группы: о жизни аула: «Письмо», «Ключ счастья», «Каскелен», «Путь в жизнь», «Весна агронома» и др.; о выдающихся общественных деятелях, борцах за счастье народа: «Али батыр», «Судьба поэта», «Часовой Кремля» и др.; о защите Отечества, мужестве, патриотизме: «Великаны, победившие смерть», «Дастан богатырей», «Уборщица» и др.; об интернационализме: «На улицах Берлина», «Испания», «Тёмной ночью», «На берегах Рейна» и др. Многие лирические стихи положены на музыку. Автор повести «Люди орлиного полёта» о жизни Ибрая Жахаева, «Ақмоншақ» (совместно с О.Бодыковым) о революционном ауле, романа «Отец и сын», в котором показаны картины жизни казахов, населяющих предгорья Каратау и побережья Сырдарьи (переиздан под названием «Переполох»). Написал роман «Минарет поэзии» о казахских акынах, живших в ХІХ веке.
Одним из важных направлений творчества Аскара Токмагамбетова является сатира. Издал ряд сборников сатирических стихов и фельетонов. Ярко проявилась творческая индивидуальность писателя в его драматическом произведении «Хазрет Султан», «Семафор открыт», «Два закона». Написал киносценарий «Если бы все мы были такими», перевёл на казахский язык роман С.Айни «Рабы».

Награды 
 орден Октябрьской Революции (09.09.1975)
 орден Отечественной войны 1-й степени
 3 ордена Трудового Красного Знамени (31.01.1939; 03.01.1959; 06.09.1965)
 медали

Примечания 

 Казахстан, национальная энциклопедия, 5 том.

Поэты Казахстана
Писатели Казахстана
Похороненные в Кызылорде